Венди може да се односи на:

 Венди (или Венеди, Винди), назив за Западне Словене који су живели у близини германских насеља
 Венди (или Венеди, Венети), назив за словенска племена са подручја Балтика
 Венди (или Венеди, Венети), назив за народ који је живео на простору данашње Венеције
 Венди (или Винди), Немци тако зову Лужичке Србе
 Венди, име које носе жене углавном пореклом са енглеског говорног подручја
 Венди, надимак певачице Весна Вукелић Венди
 Венди Дарлинг, измишљен лик из књиге Петар Пан

Види још 
 Винди
 Венеди
 Венети